Geografia:
 La Vall d'Uixó, municipi de la Plana Baixa.
 Vall d'Uixó (Horta de Sant Joan), accident geogràfic de l'Horta de Sant Joan.